Viviani est un patronyme italien porté notamment par :

 Attilio Viviani (1996-), coureur cycliste professionnel italien ; 
 Christian Viviani (né en 1948), essayiste, historien du cinéma et professeur des universités français ;
 Domenico Viviani (1772-1840), naturaliste italien ;
 Elena Viviani (1992-), patineuse de vitesse sur piste courte italienne ;
 Elia Viviani (1989-), coureur cycliste professionnel italien ; 
 Elisabetta Viviani (1953-), actrice et chanteuse italienne ;  
 Federico Viviani (né en 1992), footballeur italien ;
 Giovanni Buonaventura Viviani (1638-1692), compositeur italien ;
 Giuseppe Viviani (1898-1965), graveur et peintre italien ;
 Isabelle Viviani, épouse de René Viviani, fondatrice de l'école ménagère à Épinal ;
 Jody Viviani (1982-), footballeur français ;
 Raffaele Viviani (1888-1950), acteur metteur en scène italien ;
 René Viviani (1863-1925), homme politique français ;
 Vincenzo Viviani (1622-1703), astronome italien.